Марио Ролон Анайя (; 12 января 1927, Кочабамба — 10 января 2013, там же) — боливийский государственный деятель, министр иностранных дел (1981).

Биография 

В 1951 г. окончил юридический факультет Университета Сан-Симона в Кочабамбе, получив степень бакалавра в области права, общественных наук, политики и экономики.

Свою карьеру он начал в 1952 г. в суде округа Кочабамба.

 1956—1974 гг. — профессор конституционного права и экономической социологии в Университете Сан-Андрес в Ла-Пасе,
 1961—1964 гг. — директор газеты El Diario,
 1967 г. — посол-делегат на латиноамериканской ассоциации свободной торговли в Монтевидео,
 1967—1968 и 1969—1970 гг. — министр труда и социального обеспечения,
 1974—1976 гг. — член Национального Совета по реформе высшего образования,
 1977—1978 гг. — посол в Венесуэле,
 1979—1980 гг. — постоянный представитель в ООН,
 1981 г. — министр иностранных дел Боливии,
 1985—1989 гг. — сенатор,
 1990—1993 гг. — постоянный представитель в ОАГ.

Источники 

 https://web.archive.org/web/20131004221304/http://www.rree.gob.bo/webmre/listacancilleres/canciller.aspx?imagen=mrolona.jpg&texto=MARIO%20ROLON%20ANAYA.txt
 http://www.la-razon.com/sociedad/Fallece-Cochabamba-Mario-Rolon-Anaya_0_1759624066.html

Министры иностранных дел Боливии